«Fran» puede referirse a:

Nombre 
 Fran, hipocorístico del nombre de pila Francisco.

Apodo 
 Francisco Javier González Pérez "Fran" (1969-), futbolista español - integrante del Deportivo de La Coruña;

Miscelánea 
 FRAN (Franchise Lead Management), aplicación informática diseñada para la gestión de candidatos (CRM) en departamentos de expansión de franquicias;
 Tormentas tropicales "Fran":
 Huracán Fran (1973) - Categoría 1
 Huracán Fran (1996) - Categoría 3